«Протокол переговоров между правительством и представителями КПК» (), известный в китайской историографии как «соглашение двойной десятки» () — соглашение, подписанное Мао Цзэдуном и Чан Кайши в Чунцине 10 октября 1945 года.

Предыстория 
Когда стало ясно, что Вторая мировая война подходит к концу, главные политические силы Китая — КПК и Гоминьдан — начали готовиться к послевоенной схватке за власть. Поддерживаемый США Гоминьдан мог попытаться сокрушить коммунистов, но те, приобретя за время войны большой боевой опыт и надеясь на поддержку СССР, могли оказать серьёзное сопротивление. Пытаясь предотвратить гражданскую войну в Китае, США усадили лидеров обеих сил за стол переговоров. Соглашение 10 октября стало итогом 45-дневных переговоров в Чунцине.

Содержание соглашения 

Гоминьдан признавал КПК в качестве реальной политической силы, выразил готовность предоставить народу элементарные демократические свободы, легализовать политические партии, ликвидировать тайную полицию, освободить политических заключённых, завершить «период политической опеки», перейти к конституционному правлению. Ввиду этих задач Чан Кайши предлагал провести политическую консультативную конференцию с участием представителей всех партий, чтобы обсудить проект мирного строительства государства и вопрос о созыве Национального собрания.

Коммунисты выразили готовность вывести войска из восьми «освобождённых районов», расположенных южнее Янцзы, которые находились в непосредственной близости к основным центрам гоминьдановской власти — Уханю, Гуанчжоу и Шанхаю — и вызывали наибольшие опасения у Чан Кайши; для наблюдения за передислокацией этих войск на север создавалась смешанная военная комиссия. Соглашение зафиксировало право КПК иметь 20 регулярных дивизий.

Итоги и последствия 
Несмотря на соглашения, столкновения между войсками КПК и Гоминьдана продолжались. Новая попытка предотвратить гражданскую войну была предпринята в январе 1946 года с участием уже нового представителя США — генерала Дж. Маршалла.

Литература 
 С. Л. Тихвинский «Путь Китая к объединению и независимости. 1898—1949: По материалам биографии Чжоу Эньлая» — Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. ISBN 5-02-017894-2
 О. Е. Непомнин «История Китая. XX век» — Москва: Институт востоковедения РАН, «Крафт+», 2011. ISBN 978-5-89282-445-3

Гражданская война в Китае